Il doppio maschile del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Frank Froehling e Clark Graebner 7-6, 6-4.

Teste di serie 

  Stan Smith /  Erik Van Dillen (secondo turno)
 Frew McMillan /  Cliff Richey (quarti di finale)

  John Alexander /  Phil Dent (Campioni)
  Terry Addison /  Alejandro Olmedo (Primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Southwest Championships 1971